

Albania 
 Cattedrale di Santo Stefano a Scutari

Città del Vaticano 
 Chiesa di Santo Stefano degli Abissini

Francia 
 Chiesa di Santo Stefano a Brie-Comte-Robert
 Chiesa di Santo Stefano a Caen
 Chiesa di Saint-Étienne ad Entrammes
 Chiesa di Santo Stefano a Lilla
 Chiesa di Saint-Étienne a Nevers
 Chiesa di Santo Stefano a Rennes
 Chiesa di Saint-Étienne-du-Mont a Parigi
 Chiesa di Saint-Étienne a Strasburgo

Germania 
 Chiesa di Santo Stefano a Magonza

Italia

Abruzzo 
Chiesa di Santo Stefano a Casalincontrada
Chiesa di Santo Stefano a Castel Frentano
Chiesa di Santo Stefano a Pescara
Chiesa di Santo Stefano a Santo Stefano di Sante Marie

Basilicata 
Chiesa di Santo Stefano a Montemilone

Campania 
 Chiesa di Santo Stefano Protomartire e Sant'Antonio di Padova, Fusara di Baronissi
 Ex chiesa di Santo Stefano de Neophitis, Benevento
 Chiesa di Santo Stefano, Capri
 Chiesa Santo Stefano Protomartire, Tuoro di Caserta
 Chiesa di Santo Stefano, Forino
 Chiesa di Santo Stefano, Baiano

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santo Stefano Protomartire, a Barbiano, frazione di Cotignola
 Chiesa di Santo Stefano, a Bazzano
 Basilica di Santo Stefano, a Bologna
 Chiesa di Santo Stefano, a Basilicagoiano, frazione di Montechiarugolo
 Chiesa di Santo Stefano, a Borgonuovo-Pontecchio,  frazione di Sasso Marconi
 Chiesa di Santo Stefano, a Colorno
 Chiesa di Santo Stefano, a Ferrara 
 Chiesa di Santo Stefano, a Martorano, frazione di Parma
 Chiesa di Santo Stefano, a Parma
 Chiesa di Santo Stefano, a Ranzano, frazione di Palanzano
 Chiesa di Santo Stefano, a Terenzo
 Chiesa di Santo Stefano, a Torre, frazione di Traversetolo
 Chiesa di Santo Stefano, a Reggio Emilia
Chiesa di Santo Stefano a Poviglio

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santo Stefano in Clama, ad Artegna
 Chiesa di Santo Stefano a  Buja
 Chiesa di Santo Stefano a Palazzolo dello Stella
 Chiesa di Santo Stefano, a Gradisca di Spilimbergo
 Chiesa di Santo Stefano in Cimitero, a Remanzacco
 Chiesa di Santo Stefano, a Rosa di San Vito al Tagliamento
 Chiesa di Santo Stefano, a Vermegliano, Ronchi dei Legionari
 Chiesa di Santo Stefano Protomartire, a Susans, Majano
 Chiesa di Santo Stefano a Valeriano di Pinzano al Tagliamento

 Lazio 
 Basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio, a Roma
 Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Fontana Liri
 Chiesa di Santo Stefano del Cacco a Roma
 Chiesa di Santo Stefano all'Acqua Santa a Roma 
 Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Roma presso il Parco archeologico delle Tombe di via Latina
 Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Roma presso il quartiere Tuscolano
 Chiesa dei Santi Silvestro e Stefano a Roma
 Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, nella Città del Vaticano a Roma
 Chiesa dei Santi Martiri Stefano e Lorenzo, attualmente Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Roma

 Liguria Chiesa di Santo Stefano ad Albenga
 Chiesa di Santo Stefano a CampomoroneChiesa di Santo Stefano a CasellaChiesa di Santo Stefano a ChiusanicoChiesa di Santo Stefano a DavagnaChiesa di Santo Stefano a GenovaChiesa di Santo Stefano di Borzoli a GenovaChiesa di Santo Stefano in Geminiano a GenovaChiesa di Santo Stefano delle Fosse a GenovaChiesa di Santo Stefano a Fontanarossa, frazione di GorretoChiesa di Santo Stefano a LucinascoChiesa di Santo Stefano a LumarzoChiesa di Santo Stefano a La SpeziaChiesa di Santo Stefano a San Colombano CertenoliChiesa di Santo Stefano del Ponte a Sestri LevanteChiesa di Santo Stefano a Santo Stefano al MareChiesa di Santo Stefano Protomartire a Santo Stefano di Magra

 Lombardia Chiesa di Santo Stefano ad Appiano GentileChiesa di Santo Stefano a Bergamo chiesa distrutta l'11 novembre 1561 per la costruzione delle Mura veneteChiesa di Santo Stefano a Berzo InferioreChiesa di Santo Stefano a Berzo San FermoChiesa di Santo Stefano a Bizzozero, rione di VareseChiesa di Santo Stefano a CanzoChiesa di Santo Stefano a Carobbio degli AngeliChiesa di Santo Stefano a CaprianoChiesa di Santo Stefano a Cesano MadernoChiesa di Santo Stefano a Villasola frazione di Cisano BergamascoChiesa di Santo Stefano a Cividate CamunoChiesa di Santo Stefano Protomartire a Costa VolpinoChiesa di Santo Stefano a MantovaChiesa di Santo Stefano Protomartire a Mariano ComenseChiesa di Santo Stefano a Mazzo di ValtellinaChiesa di Santo Stefano a Mezzana Superiore, frazione di Somma LombardoChiesa di Santo Stefano a MenaggioChiesa di Santo Stefano Protomartire a NervianoChiesa di Santo Stefano Protomartire a OsnagoChiesa di Santo Stefano a RognoChiesa di Santo Stefano (ex Pieve di Rosate) a RosateChiesa di Santo Stefano a San Vittore OlonaChiesa arcipretale plebana di Santo Stefano a SoricoChiesa di Santo Stefano a TainoChiesa di Santo Stefano Protomartire a Vedano al LambroChiesa di Santo Stefano a ViggiùChiesa di Santo Stefano a Villa di SerioChiesa di Santo Stefano a Stabello frazione di Zogno

 Marche 
 Chiesa di Santo Stefano a Monte San Giusto

 Piemonte 
 Chiesa di Santo Stefano a Alessandria
 Chiesa di Santo Stefano a Antignano
 Chiesa di Santo Stefano a Casale Monferrato 
 Chiesa di Santo Stefano a Casalino
 Chiesa di Santo Stefano a Novalesa
 Chiesa di Santo Stefano ad Occhieppo Superiore
 Chiesa di Santo Stefano ad Oncino
 Chiesa di Santo Stefano a Pietraporzio
 Chiesa di Santo Stefano a Priocca
 Chiesa di Santo Stefano a Villafranca Piemonte

 Puglia Chiesa di Santo Stefano a FoggiaChiesa di Santo Stefano a Soleto

 Sardegna Chiesa di Santo Stefano a BiroriChiesa di Santo Stefano a LuogosantoChiesa di Santo Stefano a Monteleone Rocca DoriaChiesa di Santo Stefano ad OschiriChiesa di Santo Stefano a Quartu Sant'Elena

 Sicilia 
 Chiesa di Santo Stefano ad Aci Bonaccorsi
 Chiesa di Santo Stafano a Caltagirone
 Chiesa di Santo Stefano a Cefalù
 Chiesa di Santo Stefano a Dagala del Re, frazione di Santa Venerina
 Chiesa di Santo Stefano a Geraci Siculo
 Chiesa di Santo Stefano a Piazza Armerina
 Chiesa di Santo Stefano a San Cataldo

 Toscana Chiesa di Santo Stefano ad AnghiariChiesa di Santo Stefano dei Cappuccini ad ArezzoChiesa di Santo Stefano a Bagno a RipoliChiesa di Santo Stefano di Bargi a Bagni di LuccaChiesa di Santo Stefano a Linari a Barberino Val d'ElsaChiesa di Santo Stefano a BuggianoChiesa di Santo Stefano a Lastra a SignaChiesa di Santo Stefano a Castiglion FiorentinoChiesa di Santo Stefano a Capraia IsolaChiesa di Santo Stefano a ChiusiChiesa di Santo Stefano a CinigianoChiesa di Santo Stefano a Pignese a CinigianoChiesa di Santo Stefano a EmpoliChiesa di Santo Stefano al Ponte a FirenzeChiesa di Santo Stefano in Pane a FirenzeChiesa di Santo Stefano a Capraia FiorentinaChiesa di Santo Stefano a Lucolena a Greve in ChiantiChiesa di Santo Stefano a Montefioralle a Greve in ChiantiChiesa di Santo Stefano a GrezzanoChiesa di santo Stefano a Pozzolatico ad ImprunetaChiesa di Santo Stefano a LinariCappella di Santo Stefano a LivornoChiesa di Santo Stefano a LucignanoChiesa di Santo Stefano a MassarosaChiesa di Santo Stefano a Porto Santo Stefano nel comune di Monte ArgentarioChiesa di Santo Stefano a MontefioralleChiesa di Santo Stefano a Monteroni d'ArbiaChiesa di Santo Stefano (scomparsa) a VolterraChiesa di Santo Stefano a Lucignano a MontespertoliChiesa dei Santi Stefano e Niccolao a PesciaCollegiata di Santo Stefano a Pieve Santo StefanoChiesa di Santo Stefano dei Cavalieri a PisaChiesa di Santo Stefano extra moenia a PisaChiesa di Santo Stefano a PistoiaChiesa di Santo Stefano a Corliano nel comune di San Giuliano TermeChiesa di Santo Stefano alle Trane a PortoferraioChiesa di Santo Stefano a Serravalle PistoieseChiesa di Santo Stefano alla Lizza a SienaChiesa di Santo Stefano a Palazzuolo sul SenioChiesa di Santo Stefano, nella valle della Carza a Vaglia

 Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santo Stefano a Bezzecca, Ledro
 Chiesa di Santo Stefano a Carisolo
 Chiesa di Santo Stefano a Cloz, frazione di Novella
 Chiesa di Santo Stefano a Dercolo, frazione di Campodenno
 Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo sul Colle a Bezzecca, Ledro
 Chiesa di Santo Stefano a Malgolo, frazione di Romeno
 Chiesa di Santo Stefano a Mori
 Chiesa di Santo Stefano a Novale , frazione di VipitenoChiesa di Santo Stefano a Pergine Valsugana
 Chiesa di Santo Stefano a Revò
 Chiesa di Santo Stefano a Roncone, frazione di Sella Giudicarie
 Chiesa di Santo Stefano a Santo Stefano, frazione di Fornace
 Chiesa di Santo Stefano a Trento
 Chiesa di Santo Stefano a Vermiglio
 Chiesa di Santo Stefano a Villandro

 Umbria Chiesa di Santo Stefano ad Assisi

 Valle d'Aosta 
 Chiesa di Santo Stefano (in francese, Église Saint-Étienne) ad Aosta

 Veneto Chiesa di Santo Stefano a BellunoChiesa di Santo Stefano a CastelmassaCattedrale di Santo Stefano a Concordia SagittariaDuomo di Santo Stefano a CaorleChiesa di Santo Stefano a Farra di SoligoChiesa di Santo Stefano a MalcesineChiesa di Santo Stefano a MartellagoChiesa di Santo Stefano a MonseliceChiesa di Santo Stefano a PadovaChiesa di Santo Stefano a Piovene RocchetteChiesa di Santo Stefano a Santo Stefano di CadoreChiesa di Santo Stefano a TrevisoChiesa di Santo Stefano a Venezia (sestiere di San Marco)Chiesa di Santo Stefano a Murano (Venezia)Chiesa di Santo Stefano a Pellestrina (Venezia)Chiesa di Santo Stefano a VeronaChiesa di Santo Stefano a Vicenza

 Svizzera 
 Chiesa di Santo Stefano ad Arogno
 Chiesa di Santo Stefano a Blenio
 Chiesa di Santo Stefano a Bodio
 Chiesa di Santo Stefano a Capriasca
 Chiesa di Santo Stefano a Castaneda
 Chiesa di Santo Stefano a Mendrisio
 Chiesa di Santo Stefano a Miglieglia

 Ungheria 
 Basilica di Santo Stefano''' a Budapest

Pagine correlate
 Basilica di Santo Stefano
 Cattedrale di Santo Stefano
 Duomo di Santo Stefano
 Monastero di Santo Stefano
 Oratorio di Santo Stefano
 Pieve di Santo Stefano
 Santo Stefano (disambigua)
 Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo
 Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano